Бытув:

 Бытув — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Бытувский повят.
 Бытув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бытувский повят, Поморское воеводство.